Claude Fagedet (1928-2017), photographe français ;
 Lucie Fagedet (2000-), actrice française.
Patronyme français